Louis Coenen (1797-1873), musicus in Rotterdam
 Louis Coenen (1834-1900), musicus, zoon van bovenstaande, hij emigreerde naar de Verenigde Staten  
 Louis Coenen (1856-1904), musicus, via musicus Frans Coenen kleinzoon van de eerstgenoemde
 Louis Coenen (politicus) (1881-1965), burgemeester van Sint-Gillis (1947-1952)